Henryk VI Hohenstauf (1165–1197) – król niemiecki od 1190, cesarz od 1191, król Sycylii od 1194
 Henryk VI (ok. 1195–1214) – palatyn reński od 1212
 Henryk VI Dobry (1294–1335) – książę wrocławski od 1311
 Henryk VI Starszy (ok. 1345–1393) – książę żagański i głogowski od 1369
 Henryk VI Reuss von Plauen (zm. 1470) – wielki mistrz zakonu krzyżackiego od 1469
 Henryk VI Lancaster (1421–1471) – król Anglii 1422–1461 i 1470–1471